La Batalla de Murviedro puede referirse a:
La Batalla de Murviedro (1412): librada durante el conflicto por la sucesión de Martín I de Aragón.
La La Batalla de Morvedre (1521): librada durante la revuelta de las Germanías
La Batalla de Sagunto (1811): librada durante la Guerra de la Independencia Española